«Мба» (, , ) — фиджийский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1935 году. Выступает в Национальной футбольной лиге Фиджи. Домашние матчи проводит на стадионе «Говинд Парк».

История 
Футбольный клуб «Мба» был основан в 1935 году. В 1938 году была образована Фиджийская футбольная ассоциация. «Мба» стал вторым её членом. До 1977 года «Мба» играл в различных любительских турнирах. С основанием Национальной футбольной лиги команда принимает в ней участие беспрерывно. Выиграл 20 сезонов чемпионата и 8 кубков Фиджи. Команда также выиграла сезон 2012, что дало ей право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов ОФК 2012/13.

Достижения 
 Чемпионат Фиджи: 20
  Победитель
 1977, 1979, 1986, 1987, 1992, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016
 Региональные чемпионаты : 24
  Победитель
 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1986, 1991, 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2015
 Битва Гигантов: 16
  Победитель
 1979, 1981, 1984, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013
 Кубок Фиджи: 8
  Победитель
 1991, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010
 Турниры чемпионов: 19
  Победитель
 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014

Состав

Ссылки 
 Профиль на transfermarket.de
 Статистика выступлений на soccerway.com

Футбольные клубы Фиджи